Departamento Santa Rosa puede referirse a:

 Departamento Santa Rosa, división administrativa en la provincia de Catamarca, Argentina.
 Departamento Santa Rosa, división administrativa en la provincia de Mendoza, Argentina.
 Departamento de Santa Rosa, división administrativa de Guatemala.
 Departamento de Santa Rosa, antigua división administrativa de Colombia.